Ламанский:
 Ламанский — язык афеней.

Фамилия 
 
 Ламанский, Евгений Иванович (1825—1902) — русский финансист.
 Ламанский, Иван Иванович (1794—1879) — российский государственный деятель, сенатор, действительный тайный советник.
 Ламанский, Сергей Иванович (1841—1901) — физиолог и физик.

См. также 
 Ламанские — дворянский род.